Die Fortuna liga 2022/23 (nach dem Sponsor, dem Sportwetten-Anbieter Fortuna) ist die 36. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 30. Spielzeit seit 1993. Sie wurde am 15. Juli 2022 eröffnet und endet am 20. Mai 2023.

Titelverteidiger ist ŠK Slovan Bratislava.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielen die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Aufteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellt. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wird die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen.

Mannschaften 
FK Dukla Banská Bystrica, FO ŽP ŠPORT Podbrezová und MFK Skalica ersetzten die drei Absteiger der letzten Saison FK Senica und FK Pohronie, sowie ŠKF Sereď, der keine Lizenz für die erste Liga erhielt.

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23